Егорий — название нескольких населённых пунктов:

 Егорий — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Егорий — село в Шуйском районе Ивановской области.

См. также 
 Егорий Вешний
 Егорий Осенний